Ви́ктор Неча́ев:
 Нечаев, Виктор Васильевич (1926—2017) — советский и казахский нефтяник, геолог. Лауреат Государственной премии СССР. 
 Нечаев, Виктор Николаевич (1913—1943) — Герой Советского Союза.
 Нечаев, Виктор Петрович (род. 1955) — советский хоккеист.
 Нечаев, Виктор Саввич (1872—?) — депутат I Государственной думы от Вятской губернии.
Нечаев, Виктор Степанович (1924—1999) — советский военный деятель, генерал-полковник.
 Нечаев, Виктор Фёдорович (1937—2009) — советский и российский деятель калийной промышленности.